Cynapium apiifolium är en flockblommig växtart som beskrevs av Thomas Nuttall, John Torrey och Asa Gray. Cynapium apiifolium ingår i släktet Cynapium och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
apiifolium